L'edizione 1945-46 del campionato di calcio svedese (Allsvenskan) vide la vittoria finale dell'IFK Norrköping.

Capocannoniere del torneo fu Gunnar Nordahl (IFK Norrköping), con 25 reti.

Classifica finale

Verdetti
IFK Norrköping campione di Svezia 1945-46.
Jönköpings Södra IF e Halmstads BK  retrocesse in Division 2.

Collegamenti esterni

Calcio nel 1945
Calcio nel 1946
Campionato svedese di calcio